L'Open de Suède de squash 2003 est l'édition 2003 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du 6 au . 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Daniel Forslund.

Stewart Boswell remporte le titre en s'imposant face à la tête de série  John White.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Suède de squash

Liens externes 

Open de Suède de squash
Sport en Suède en 2003
Sport en février 2003
Squash en 2003